

Antropologia
 Murom – altro nome dei Muroma, gruppo etnico della Russia

Astronomia
 10347 Murom – asteroide della fascia principale

Geografia
 Murom – città dell'Oblast' di Vladimir (Russia), capoluogo dell'omonimo distretto
 Murom – fiume che scorre fra l'Oblast' di Belgorod (Russia) e l'Oblast' di Charkiv (Ucraina)